Distretto di Oleksandrivka – distretto dell'Ucraina dell'oblast' di Donec'k, soppresso nel 2020
Distretto di Oleksandrivka – distretto dell'Ucraina dell'oblast' di Kirovohrad, soppresso nel 2020